Une calanque (ou « calanca », et « calanche » au pluriel, en langue Corse) est une formation géologique particulière se présentant sous forme d'un vallon étroit et profond à bords escarpés, en partie submergé par la mer.

 La Calanche (également appelée Cantache) est une rivière qui prend sa source au nord-ouest du département de la Mayenne et va se jeter dans la Vilaine dans le département d'Ille-et-Vilaine.